Ahn steht für:
 Ahne, siehe Vorfahr
 Ahn (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ahn (Wormeldingen), Ortsteil der Gemeinde Wormeldingen, Luxemburg
 (15155) Ahn, Asteroid

ahn ist eine Bezeichnung für:
 Ahan (Sprache) (ISO-639-3-Code), Niger-Kongo-Sprache in Nigeria

AHN ist eine Bezeichnung für
 Renault AHN ein Lastkraftwagen von Renault aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges
 All Headline News, US-amerikanische Nachrichtenagentur
 Athens Ben Epps Airport (IATA-Code), Flughafen von Athens (Georgia), Metropolregion Athens–Clarke County, Georgia

Siehe auch:

 Ahn & Simrock Bühnen- und Musikverlag
 AhnLab (koreanisches Software-Unternehmen)
 Ahne (Begriffsklärung)
 Ahnen (Begriffsklärung)